Kearton ist der Familienname folgender Personen:

 Ada Cherry Kearton (1877–1966), südafrikanische Sopranistin
 Cherry Kearton (1871–1940), britischer Naturforscher, Autor, Filmemacher und Fotograf
 Frank Kearton, Baron Kearton (1911–1992), britischer Wirtschaftsmanager und Life Peer
 Jason Kearton (* 1969), australischer Fußballspieler